OCM steht für:
 Oaktree Capital Management, amerikanische Investmentgesellschaft
 Oldenburger Computer-Museum, Museum in Oldenburg
 Olympic Council of Malaysia, nationales Olympisches Komitee von Malaysia
 On-Chip-Memory, Speicherbereich z. B. in einem System-on-a-Chip oder Mikrocontroller
 Oracle Certified Master, Zertifikat für Datenbankadministratoren bei Oracle
 Orchestre classique de Montréal, kanadisches Kammerorchester
 Ordo Sancti Constantini Magni, internationaler Konstantinorden
 Oriental Carpet Manufacturers, englischer Teppichhersteller (Anfang des 20. Jahrhunderts)
 O'Connor Airlines (ICAO-Code), ehemalige australische Fluggesellschaft

Abkürzung